Les Disparues (The Missing) est un western américain de Ron Howard, sorti en 2003.
 Les disparues de l'A6 (concerne des affaires de disparitions inquiétantes ou crimes dans les années 80, 90 et 2000 dont sont victimes de jeunes femmes dans un rayon de 200 kilomètres le long de l'autoroute A6 dans une sorte de  entre Mâcon, Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines.
 Les Disparues du pensionnat est un film américano-canadien de 1995 réalisé par Michael Robison.

Voir aussi